Arreskovtäcket är ett täcke från 1666, som är broderat med kulört ullgarn på grovt, naturfärgat linne. 

Sömsättet liknar viggsöm, men är mer oregelbundet. I de enfärgade partierna, som är mer eller mindre framträdande, finns olika broderade motiv med plattsöm och stjälksöm. Täcket är förmodligen av danskt ursprung och har fått sitt namn av godset Arreskov på Fyn i Danmark

Broderi
Fåborg-Midtfyns kommun
Konstverk från 1600-talet
Konstverk i Danmark
Textila konstverk